«Мисс Конгениа́льность 2: Прекрасна и опасна» () — американский комедийный боевик 2005 года, с актрисой Сандрой Буллок в главной роли. Фильм является продолжением фильма «Мисс Конгениальность».

Сюжет 
Сюжет разворачивается спустя несколько недель после событий первого фильма, выступления Грейси Харт на конкурсе красоты «Мисс Америка». После всех подвигов, сделавших её звездой телевидения и прессы, Грейси получает новое назначение, уделяет все меньше времени оперативной работе, занимаясь написанием книги и съёмками в различных телешоу.

Когда выясняется, что её друзей — действующую победительницу конкурса красоты Шерил Фрейзер и импресарио Стэна Филдса — похищают в Лас-Вегасе, Грейси пытается принять участие в спасении. Однако
обращение Грейси к руководству ФБР приводит к конфликту, им не хочется терять визитную карточку своей организации в её лице, в опасении, что она может провалить операцию. Тогда Грейси и её «телохранитель» Сэм Фуллер по личной инициативе прибывают в Лас Вегас и начинают расследование под прикрытием. Анализируя запись обращения заложников с требованием выкупа в $5 млн, Грейси понимает, что целью похищения был именно Филдс, наживший долги на азартных играх. Шерил попала в руки преступников случайно. Грейси и Сэм в ходе расследования приходится принять участие в конкурсе двойников и шоу трансвеститов. Они узнают о том, что похитители были сотрудниками шоу пиратов в казино Treasure Island. В конце концов они расстраивают планы похитителей и спасают друзей. В финале Грейси и Сэм преодолевают личную неприязнь и решают стать партнерами.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Мисс Конгениальность
Кинокомедии 2005 года
Фильмы Австралии 2005 года
Фильмы США 2005 года
Фильмы-сиквелы